Проклова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы 
 Проклова, Александра Александровна (род. 2000) — российская фигуристка-одиночница.
 Проклова, Елена Игоревна (род. 1953) — советская, российская актриса театра и кино.

См. также 
 Проклов